Półwysep Delimara (Delimara peninsula), półwysep na Malcie
 Wieża Delimara (Delimara Tower), wieża na Malcie
 Fort Delimara, fort na Malcie
 Elektrownia Delimara (Delimara Power Station), elektrownia na Malcie
 Delimara Lighthouse, latarnia morska na Malcie